Houël oder Houel ist der Familienname folgender Personen:

Jules Hoüel (1823–1886), französischer Mathematiker
 Marcel Houël (1921–1985), französischer Politiker
 Michel Houel (1942–2016), französischer Politiker
 Nicolas Houël (1524–1587), französischer Apotheker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Lac Houël, See in Québec, Kanada